Тибетский пиньинь (, ) — официальная система транскрипции тибетского языка в Китайской Народной Республике. Тибетский пиньинь базируется на лхасском диалекте и очень точно соответствует произношению за исключением того, что в нем отсутствуют знаки тонов тибетского языка. Эта система используется в Китае как альтернатива транслитерации Вайли для записи слов тибетского языка латинским алфавитом.

Инициали 
Тон слога зависит главным образом от согласной инициали. В этой таблице каждая инициаль представлена в записи Международным фонетическим алфавитом (IPA) с гласной a и нейтральным тоном.

Гласные и финальные согласные 

Семнадцать гласных лхасского диалекта тибетского языка отображаются в тибетском пиньине следующим образом:

Финальная согласная -r обычно не произносится, но удлиняет предшествующую гласную.

Финальная согласная -n обычно приводит к назализации предшествующей гласной.

Согласные, заканчивающие слог, транслитерируются следующим образом:

Примеры

См. также 
 Тибетско-русская практическая транскрипция
 Тибетский язык
 Тибетское письмо
 Вайли
 Дагчха

Примечания

Литература 

 Guójiā cèhuìjú dìmíng yánjiūsuǒ 国家测绘局地名研究所 (Institute for Place Names of the State Survey Bureau; ed.). Zhōngguó dìmínglù 中国地名录 / Gazetteer of China. (Beijing, Zhōngguó dìtú chūbǎnshè 中国地图出版社 1997); ISBN 7-5031-1718-4. Содержит официальное написание географических названий.
 Zàngwén pīnyīn jiàocái — Lāsàyīn 藏文拼音教材•拉萨音 / bod yig gi sgra sbyor slob deb, lha sa’i skad (Course in the transcription of Tibetan, Lhasa dialect; Běijīng 北京, Mínzú chūbǎnshè 民族出版社 1983), ISBN 7-105-02577-8. Модифицированная версия официальной транскрипции, содержащая знаки тонов.
 Wylie, Turrell: A Standard System of Tibetan Transcription In: Harvard Journal of Asiatic Studies 1959, p. 261—267.

Ссылки 

 David Germano, Nicolas Tournadre: THDL Simplified Phonetic Transcription of Standard Tibetan (Tibetan and Himalayan Digital Library, December 2003).
 Тибетские схемы транслитерации
 Романизация тибетских географических названий — UNGEGN

Тибетская письменность
Алфавиты на основе латинского
Романизация